Гней Педаний Фуск Салинатор (Gnaeus Pedanius Fuscus Salinator) е името на римските плитици:

 Гней Педаний Фуск Салинатор, суфекткпнсул 61 г.
 Гней Педаний Фуск Салинатор (консул 84 г.), суфектконсул 84 г.
 Гней Педаний Фуск Салинатор (консул 118 г.), консул 118 г.
 Гней Педаний Фуск Салинатор, заговорник, син на консула от 118 г.